Ганецкий - фамилия

 Ганецкий, Николай Степанович (1815—1904) — генерал от инфантерии.
 Ганецкий, Иван Степанович (1810—1887) — генерал-адъютант.
 Ганецкий, Алексей Николаевич (?—1908) — сын генерала Н. С. Ганецкого, предприниматель, муж В. И. Фирсановой, владелец Сандуновских бань.
 Ганецкий, Якуб (Фюрстенберг, Яков Станиславович, 1879—1937) — революционер.
 Ганецкая, Ханна Яковлевна (1917—1976).
 Ганецкий, Станислав Яковлевич (1913—1937).